Куракино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в центре района к юго-востоку от Великих Лук.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2010 года 153 жителя.

История 
В деревне родился и жил самый пожилой Герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин (1858—1942). М.К.Кузьмин прославился тем, что в годы ВОВ вывел батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии на засаду к 31-ой отдельной курсантской стрелковой бригады пожертвовав своей жизнью.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района